Пам'ятники Катерині II:
 Пам'ятник Катерині II (Вільна) — втрачений
 Пам'ятник Катерині II (Вишній Волочок)
 Пам'ятник Катерині II (Ірбіт) — втрачений, відновлений в 2013
 Пам'ятник Катерині II (Катериненштадт) — втрачений, відновлений в 2007
 Пам'ятник Катерині II (Катеринослав) — втрачений
 Пам'ятник Катерині II (Краснодар) — втрачений, відновлений в 2006
 Пам'ятник Катерині II (Нахічевань-на-Дону) — втрачений, планується відновлення
 Пам'ятник Катерині II (Новоржев)
 Пам'ятник Катерині II (Подольськ) — втрачений
 Пам'ятник Катерині II (Одеса) — втрачений, відновлений в 2007
 Пам'ятник Катерині II (Санкт-Петербург)
 Пам'ятник Катерині II (Севастополь)
 Пам'ятник Катерині II (Сімферополь) — втрачений, встановлений в 2016
 Пам'ятник Катерині II (Тирасполь)
 Пам'ятник Катерині II (Царське Село) — втрачений
 Пам'ятник Катерині II (Цербст)